Сыновья Феанора (, тж. известна форма , переводимая у некоторых авторов как «феаноринги») — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина семь сыновей Феанора, старшего сына Верховного короля нолдор Финвэ, вместе со своим отцом принявшие участие в Исходе Нолдор и после его смерти основавшие в Восточном Белерианде свои королевства.

Поимённо известны:
 Маэдрос Высокий — старший сын, правитель земель Рубежа Маэдроса (северо-восток Белерианда) со столицей в крепости Химринг на одноимённой горе;
 Маглор Песнопевец — второй сын, правивший землями Врат Маглора между Химрингом и Синими горами;
 Карантир Тёмный — четвёртый сын, владыка Таргелиона междуречья рек Гелион и Аскар на востоке Белерианда;
 Келегорм Прекрасный и Куруфин Искусный — третий и пятый сыны Феанора, правители Химлада;
 Амрод и Амрас — самые младшие братья-близнецы, также известные как Охотники, вассалы Маэдроса, не имевшие собственных королевств.

Все семеро сыновей Феанора дали Клятву Феанора. Они приняли участие во всех трёх братоубийственных войнах между эльфами — Битве в Альквалондэ, Битве в Дориате и Взятии Гаваней Сириона, из-за чего навлекли на себя проклятие Валар. Братья приняли также участие в Дагор-нуин-Гилиат, Дагор Аглареб, Осада Ангбанда, Дагор Браголлах, Нирнаэт Арноэдиад.

Под конец Первой Эпохи все сыновья Феанора погибли.

Дом Феанора 

Персонажи легендариума Толкина
Эльфы Средиземья
Рода Средиземья
Вымышленные семьи